1298 км, 1298-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1298 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Республика Татарстан). Код 648698.
 1298 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Калининградская железная дорога (Калининградская область). Код 100092.